Населені пункти в Чехії:

 Головоуси (Пльзень-північ)
 Головоуси (Їчін)